Лагуте́нко — фамилия украинского происхождения. Известные носители:
 Лагутенко, Виталий Павлович (1904—1969) — советский инженер-строитель, разработчик первой серии домов-хрущёвок, иногда неофициально называемых «лагутенковки».
 
 Лагутенко, Игорь Алексеевич (род. 1961) — советский футболист.
 Лагутенко, Илья Игоревич (род. 1968) — советский и российский рок-музыкант.
 Лагутенко, Константин Павлович (Лагутэнок; 1905—1978) — советский художник.

См. также 
 Лагутенкова
 Лагута
 Лагутовка